Die Abkürzung SZM steht für:
 Sattelzugmaschine – ein besonderer Lastkraftwagen, siehe Sattelzug#Sattelzugmaschine
 Skalierbares Zentrales Messverfahren – eine Methode zur Messung von Zugriffen auf Internetseiten, siehe Österreichische Web-Analyse#Skalierbares Zentrales Messverfahren

SZM